Moc & Gianba, al secolo Carlo Mocellin e Gianni (Johnny) Baldini, è stato un duo di creatori di Giochi di società negli anni settanta, molto conosciuto fra gli appassionati. Pubblicarono alcuni dei giochi più famosi dell'epoca e che ancora adesso sono oggetto di culto fra i collezionisti.

Nati come pubblicitari, Mocellin e Baldini hanno iniziato con la Editrice Giochi che aveva commissionato loro il primo gioco in scatola: Raid Fiat 128, un gioco pubblicitario che la Fiat dava in omaggio agli acquirenti dell'allora appena uscita 128. Fu un gioco molto diffuso in quanto la stessa Fiat lo proponeva in convenzione come regalo natalizio anche per i figli di dipendenti statali e aziende private.

Fece seguito Il Rischiatutto, in società con Mike Bongiorno, del quale furono stampate un milione e cinquecento mila scatole in due edizioni. Fu il gioco che li rese celebri. Il gioco, pubblicato nel 1970 dalla stessa Editrice Giochi, è stato come il programma un vero e proprio fenomeno sociale e di costume, con vendite che superarono 1 milione di copie in un solo anno. 
Fu pensato per 4 giocatori - un direttore di gara e tre concorrenti - e diviso in tre parti: domande di qualificazione, il gioco del tabellone e le domande finali, ripartite in cinque aree tematiche: cinema e fumetto, cultura generale, scienze, storie e mitologia, sport.

Nel 2016, su licenza RAI, viene ristampato nella versione originale, ossia nella riduzione e nell’adattamento di Moc & Gianba, con la stessa confezione, dotazione, accessori, regolamento, domande e risposte. E inoltre con la riproduzione degli iconici occhiali di Mike Bongiorno.

Seguirono diversi altri giochi, quindi passarono alla Clementoni, con la quale misero "in scatola" le trasmissioni tv dell'epoca. Uno dei primi dell'esperienza in Clementoni fu Spazio 1999, gioco ideato sulla base dell’omonimo telefilm e pubblicato a metà degli anni ’70. I partecipanti si affrontano rispondendo a domande e cercando così di ricostruire la rotta per la Terra. L'esperienza Editoys invece, della quale erano Moc & Gianba erano soci di fatto, fu esaltante anche se di breve durata. Qui, con altri giochi, nacque Metropolis che, purtroppo, non ebbe allora la fortuna che si meritava causa una pessima gestione commerciale. Rimane uno dei giochi più ambiti fra i collezionisti, arrivando a quotare le copie usate esistenti in vendita tra gli 600 e gli 800 euro.

Furono i primi creativi ben coscienti dell'importanza di tutelare i propri nomi, in modo da creare un'eco sulla attività di creatori di giochi. Su specifica richiesta non ebbero alcuna difficoltà ad ottenere da Editrice Giochi e, in seguito da Clementoni, il diritto di avere la firma sui giochi da ideati inserendo i propri nomi sul fronte scatola dei propri giochi.

Ludografia (parziale) 
 1970 Raid Fiat 128, Editrice Giochi
 1970 Il Gioco dello Scudetto, Editrice Giochi
 1970 Il Rischiatutto, Editrice Giochi
 1972 Il Rischiatutto n.2, Editrice Giochi
 1974 Il Super Rischiatutto, Editrice Giochi
 1970 Robin Hood, Editrice Giochi
 1971 Nonsense, Editoys
 1972 Zeus il gioco dell' induzione, Editoys
 1973 Pinocchio e il Pesce Parlante, Editrice Giochi
 1974 Anno 3000, Editoys
 1974 Metropolis, Editoys
 1974 Slalom, Editoys
 1974 I giochi sulle scacchiere, Editoys
 1974 Soft Minipong da Tavolo, Editoys
 1975 Spazio 1999, Clementoni
 1975 Zorro, Clementoni
 1976 Reporter, Editrice Giochi
 1977 SuperPippo, Clementoni

Note 

Autori di giochi italiani
Clementoni